А́рду () — посёлок в волости Козе  уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположен на расстоянии 57 километров от Таллина и 32 километров от Пайде, у шоссе Таллин—Тарту, в верхнем течении реки Пирита, на южном берегу водохранилища Паункюла. Высота над уровнем моря — 78 метров.

Посёлок находится в живописном и чистом природном месте, предоставляющем хорошие возможности для отдыха: в окрестностях много туристических троп, в лесах — грибных и ягодных мест, а также мест для охоты. В последние годы, однако, в основном из-за строительства новой автомагистрали Таллин—Тарту (2—3 километра к юго-западу от посёлка), было вырублено много деревьев и созданы многочисленные карьеры по добыче гравия.

Население 
По данным  переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 544 человека, из них 520 (95,6 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Арду:

История 
Поселение впервые упомянуто в Датской поземельной книге в 1241 году (Harto). На картах XVIII века возле Арду (Hardo) указана корчма.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, населённый пункт обозначен как Арду.

В советское время в посёлке находилась центральная усадьба совхоза «Хабая».

В 1992–2013 годах Арду был административным центром волости Кыуэ (объединена с волостью Козе).

Инфраструктура 
В посёлке есть центральное водоснабжение и канализация, которые были частично обновлены в 2009 году. Построена насосная станция и био-пруд, отвечающие евро-требованиям. Осовременена расположенная на берегу реки сауна,  которая стала местом совместного времяпрепровождения жителей посёлка. Население проживает в частных домах и квартирных домах (4 двухэтажных, 1 трёхэтажный и 6 пятиэтажных жилых зданий). В большинстве квартирных и частных домов центральное отопление, часть жилищ имеет печное отопление. Поселковая котельная реновировалась дважды, и её работа переведена на автоматизированную систему.

Почтовое отделение посёлка было закрыто в 2016 году; с 2018 года работает пункт оказания почтовых услуг в помещениях Ардуской библиотеки. Периодические издания и письма доставляются жителям посёлка из почтового отделения посёлка Козе. В библиотеке также работает публичный интернет-пункт.

Школьное преподавание в Арду ведёт своё начало уже с 17-ого столетия. В настоящее время школа располагается в современном комплексе, построенном в 1991 году. Рядом со зданием школы находится работающий с конца 1960-х годов детский сад, который переехал в современное здание в 2009 году. Ардуская библиотека работает с конца 1920-х годов и в настоящее время располагается в реновированной столовой бывшего совхоза.

Центр культуры в посёлке отсутствует. Некоммерческие организации и общества работают в школьном здании и в дневном центре; там же проходят различные общественные мероприятия. Для занятий спортом созданы хорошие условия: у школы расположен современный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, а на берегу реки — площадка для тенниса.

Предпринимательство 
В 2018 году крупнейшим предприятием населённого пункта являлось созданное в 1996 году акционерное общество «Мару Металл» (Maru Metall), занимающееся производством  стальных каркасов. В центральном здании посёлка расположен торговый центр Intax; там же работают парикмахерская, центр здоровья и целевое учреждение, управляющее коммунальным хозяйством (SA Kõue Varahaldus). Большу́ю  часть помещений центра занимает швейное предприятие «Муруэйт» (Murueit OÜ). В помещениях бывшего волостного управления разместились несколько малых предприятий и на время строительства новой магистрали Таллин—Тарту — дорожно-строительное управление.

Достопримечательности 
В Арду находится кладбище культуры боевых топоров (III век до н. э.—II век до н. э. века до н.э), внесённое в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. На основе скелетных останков найденного там человека в 1950-х годах Михаил Герасимов выполнил бюст мужчины, который называют Ардуский мужчина.

На холме Трейели установлен монумент погибшим в сражении под Арду в годы Эстонской освободительной войны. Он также внесён в регистр памятников культуры.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа